I61, I-61 ou I/61 peut faire référence à :
 Hémorragie intracérébrale, d'après la classification internationale des maladies ;
 I-61, un sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 Route slovaque I/61 reliant la frontière autrichienne à Bytča.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres